Vienna Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Vienna Township (Illinois)
 Vienna Township (Indiana)
 Vienna Township (Iowa)
 Vienna Township (Kansas)
 Vienna Township (Genesee County, Michigan)
 Vienna Township (Montmorency County, Michigan)
 Vienna Township (Minnesota)
 Vienna Township (North Carolina)
 Vienna Township (Ohio)